Полуя́нов (Полуя́нова) — фамилия. Известные носители:

 Полуянов, Валерий Григорьевич (1943—2015) — советский футболист, нападающий.
 Полуянов, Виталий Алексеевич (род. 1950) — атаман Уссурийского войскового казачьего общества, казачий генерал.
 Полуянов, Григорий Павлович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Полуянов, Иван Дмитриевич (1926—2008) — русский советский писатель.
 Полуянов, Николай Андреевич (род. 1952) — бывший глава администрации Коми-Пермяцкого автономного округа.
 Полуянов, Юрий Александрович (1932—2008) — психолог, автор оригинальных методих художественного образования с учётом детской психологии.
 Полуянова, Наталия Владимировна (род. 1981) — председатель Белгородской областной Думы (2019—2020).